Ons Gebouw (Harfsen), een kerk in de plaats Harfsen
 Ons Gebouw (Hilversum), een vakbondsgebouw in Hilversum